Resenöd ist der Ortsname von

 Resenöd (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Resenöd (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern